'The sly caps é uma banda norte-americana, do estado de Nova Jersey, que tornou-se mais conhecida após a participação no programa MADE da MTV.

Bandas de Nova Jérsei